Китайський палац:

 Китайський палац — майже парковий павільйон поряд з палацом на подвір'ї Золочівського замку, Україна
 Китайський палац — в сучасному місті Ломоносов, (Оранієнбаум), Росія, залишок палацово-паркового ансамблю доби рококо «Власна дача» російської імператриці Катерини ІІ